Migiurtinia è la denominazione di una regione geografica che si trova in Somalia. Questa regione si trova nel nord del paese, nella zona del Corno d'Africa ed è delimitata a nord dal Golfo di Aden, ad est dall'Oceano Indiano e a sud dalla valle di Uadi Nugaal. Nel punto dove si incontrano il golfo e l'oceano si trova Capo Guardafui, dove sorge il Faro Francesco Crispi.
In passato in questo territorio si trovava il Sultanato della Migiurtinia che in epoca coloniale venne controllato dall'Italia per mezzo di un apposito commissariato. Dopo l'indipendenza della Somalia, amministrativamente dipende dalla regione di Bari, che fino al 1974 veniva indicata con il nome di Migiurtiina.

Nel suo diario personale Galeazzo Ciano, genero di Benito Mussolini e Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista dal 1936 al 1943, annota il giorno 30 agosto 1938: "[Mussolini] mi comunica anche un suo progetto di fare della Migiurtinia una concessione per gli Ebrei internazionali. Dice che il paese ha notevoli riserve naturali che gli ebrei potrebbero sfruttare.". Pochi giorni dopo, il 4 settembre 1938, Galeazzo Ciano riporta nel suo diario che: "Quanto alla colonia di concentramento degli Ebrei, il Duce non parla più della Migiurtinia, bensì dell'Oltre Giuba, che presenterebbe condizioni di vita e di lavoro migliori". Il 7 Gennaio dello stesso anno Ciano riportava di aver discusso con l'ambasciatore britannico, Eric Drummont VII Conte di Perth, della questione Oltre Giuba, ritenuta da alcuni di prossima cessione dall'Italia alla Germania, mentre un trattato del 1924 darebbe l'opzione alla Gran Bretagna, cosa che Ciano qualifica come voci "assurde e ridicole. Anche Lui [Perth] la pensava così", lasciando intendere che il progetto di trasferimento si protraesse da tempo e non solo nella ristretta cerchia dei vertici dell PNF. Di questo progetto tuttavia non si trova pi traccia dopo il 4 Settembre 1938, collocandosi tra Il Manifesto della Razza, del 14 luglio 1938, e la emanazione del Regio Decreto del 5 settembre 1938, quello del 7 settembre 1938 che fissava Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri e il Regio Decreto del 17 novembre dello stesso anno.

Note

Voci correlate 
 Geografia della Somalia
 Commissariato della Migiurtinia
 Sultanato della Migiurtinia

Collegamenti esterni
 

Geografia della Somalia
Bari (Somalia)